Adolf Closs (1840-1894), relieur et graveur sur bois allemand ;
  (1864-1938), peintre allemand, fils d'Adolf ;
  (1840-1870), peintre allemand, frère jumeau d'Adolf.